La Prima Legge (The First Law) – saga letteraria di Joe Abercrombie
 The First Law – film del 1914 prodotto dalla Biograph Company
 The First Law – film del 1914 prodotto dalla Universal Film Manufacturing Company
 The First Law – film del 1918 diretto da Lawrence B. McGill